Александрија се може односи на:
 Александрија, град у Египту.
 Александрија (Румунија), град у Румунији
 Општина Александрија (Телеорман), општина у Румунији у округу Телеорман
 Александрија (Грчка), град у Грчкој
 Општина Александрија, општина у Грчкој

Сједињене Америчке Државе:
 Alexandria, Indiana
 Alexandria, South Dakota
 Alexandria, Kentucky
 Alexandria, Louisiana
 Alexandria, Minnesota
 Alexandria, Missouri
 Alexandria, Nebraska
 Alexandria, Ohio
 Alexandria, Pennsylvania
 Alexandria, Tennessee
 Alexandria, Virginia
 Alexandria, Alabama